

Cinema 
 Impulse – film del 1922 di Norval MacGregor
 Impulse – film del 1974 di William Grefe
 Impulse – film del 1984 di Graham Baker
 Doppia identità (Impulse) – film del 1990 di Sondra Locke
 Impulse - I sensi dell'inganno – film del 2008 di Charles T. Kanganis

Musica 
 Impulse! Records – etichetta discografica jazz
 Impulse – gruppo hard-prog bulgaro
 Impulse – brano musicale dei An Endless Sporadic
 Impulse – EP dei Blindead del 2009

Personaggi 
 Impulse – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro degli Psionex
 Impulse – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro degli Shi'ar
 Impulso (Impulse) – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
 Impulse – serie televisiva del 2018
 Impulse – linea di deodoranti
 Impulse Airlines – ex compagnia aerea australiana
 Impulse – periodico economico tedesco
 Effetti deleteri (Impulse) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise

Pagine correlate 
Impulso